Blah Blah oder Blabla steht für:
 eine Variante der Lautmalerei bla, bla, bla
in der Musik
 Blah Blah, Album (2006) von Lady Sovereign
 Blah Blah, Lied (2019) von 1the9

Siehe auch:
 BLA
 Blah
 Blah Blah Blah